Зонтра:

 Зонтра — город в Германии.
 Зонтра — река в Германии.